Black Water () — может означать:

 «Black Water» — первоначальное название финской англоязычной пауэр-метал-группы Stratovarius.

Музыка 
 Синглы
 «Black Water» — сингл 1974 года The Doobie Brothers, из альбома What Were Once Vices Are Now Habits.

 Альбомы
 «Black Water» — дебютный студийный альбом украинской певицы Maruv.
 «» — третий микстейп американской исполнительницы Tinashe.

См. также 
 Blackwater — игра для Xbox 360 с функцией Kinect.
 Blackwater Park — пятый студийный альбом шведской прогрессив-дэт-метал-группы Opeth.
  (значения)
  (значения)